Joanna I Flandryjska (1199/1200-1244) – hrabina Flandrii i Hainaut 1205-1244
 Joanna I z Nawarry (1273-1305) – królowa Nawarry 1274-1305, królowa Francji  
 Joanna I z Neapolu (1326-1382) – królowa Neapolu 1343-1382
 Joanna I z Owernii (1326-1360) – hrabina Owernii 1332-1360, królowa Francji
 Joanna I Kastylijska (1479-1555) – królowa Kastylii i Leónu 1504-1555, królowa Aragonii 1516-1555